Белый камень:

 Белый камень — один из основных строительных материалов в Древней Руси.

География

Белоруссия 
 Белый Камень — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Белый Камень — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Белый Камень — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Белый Камень — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Белый Камень — региональный заказник Ленинградской области.
 Белый Камень — болото в Лужском районе Ленинградской области.
 Белый Камень — скала в Режевском городском округе Свердловской области.

Украина 
 Белый Камень — село в Чечельницком районе Винницкой области.
 Белый Камень — село в Золочевском районе Львовской области.